Biffen ist der Familienname folgender Personen:

 John Biffen (1930–2007), britischer Politiker
 Rowland Biffen (1874–1947), britischer Botaniker und Genetiker
 Sarah Biffen (1784–1850), englische Malerin